Роко Лени Укич (; родился 5 декабря 1984 года в Сплите) — хорватский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника. Был выбран под 41-м номером на драфте НБА 2005 года командой «Торонто Рэпторс». Выступает за баскетбольный клуб «Сплит».

Биография 
Укич родился и вырос в Сплите, с 1992 года занимался в академии местного БК «Сплит», в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 2000/2001, когда ему было 16 лет. До этого, играя за молодёжный состав «Сплита», дважды выигрывал чемпионат страны, а в 2000 году был признан его самым ценным игроком. После попадания в основной состав клуба Укич привлекался в молодёжную сборную Хорватии, с которой выиграл чемпионат Европы в 2002 году и дошёл до полуфинала чемпионата мира в 2003 году. На клубном уровне он в 2003 году становился чемпионом, а в 2004 году обладателем Кубка Хорватии. В своём последнем сезоне выступлений за «Сплит» Укич набирал в среднем за игру 18,5 очков и делал 4,3 передачи. На драфте НБА 2005 года он был выбран командой «Торонто Рэпторс» под общим 41-м номером.

После выбора на драфте Укич продолжил карьеру в Европе, в составе испанского клуба «ТАУ Керамика», а через год перешёл в «Барселону». В обоих клубах хорват был резервистом, в среднем проводя на площадке 15-16 минут и набирая около 6 очков за игру. В Испании Укич дважды выиграл национальный кубок. В 2007 году он перешёл в римский «Виртус», который тренировал его наставник и тренер сборной Хорватии, Ясмин Репеша. В Италии Укич получил больше игрового времени — 26,5 минут за игру и набирал в среднем 11,5 очков.

16 июля 2008 Укич подписал контракт на три года с «Торонто Рэпторс». Он стал дублёром испанца Хосе Кальдерона, с которым раньше играл в «ТАУ Керамике». В дебютном сезоне в НБА Укич сыграл 72 игр, в среднем набирая 4,2 очка и делая 2,1 передачи. 22 февраля 2009 года в матче против «Сан-Антонио Спёрс» он установил личный рекорд результативности, набрав 22 очка.

18 августа 2009 года Укича вместе с Карлосом Дельфино обменяли в «Милуоки Бакс» на Амира Джонсона и Сонни Уимса. В «Милуоки» он являлся третьим разыгрывающим и выходил после Брендона Дженнингса и Люка Риднаура. 4 января 2010 года «Бакс» расторгли с Укичем контракт по его просьбе. На следующий день Укич подписал контракт с турецким клубом «Фенербахче».

В 2012 году подписал двухлетний контракт с греческим «Панатинаикосом».

В августе 2014 года Укич вернулся в чемпионат Хорватии, заключив контракт на один год с клубом «Цедевита».

В октябре 2015 года Укич перешёл в итальянский клуб «Варезе». С командой он заключил краткосрочный контракт, рассчитанный до 23 декабря того же года. После истечения контракта стороны не смогли договориться о новом соглашении, хотя представители клуба заявляли о своём желании сохранить Укича до конца сезона. 10 января 2016 года Укич заключил контракт с другим итальянским клубом, «Канту».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки БК «Сплит»
Игроки БК «Баскония»
Игроки БК «Барселона»
Игроки БК «Виртус» Рим
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки БК «Фенербахче»
Игроки БК «Панатинаикос»
Игроки БК «Цедевита»
Игроки БК «Варезе»
Игроки БК «Канту»
Игроки БК АЕК
Игроки БК «Метрополитан 92»
Игроки БК «Антиб Шаркс»
Игроки БК «Цедевита-Олимпия»